Мисс США 1983 () — 32-й конкурс красоты Мисс США прошедший 21 мая 1983 года, в Knoxville Civic Auditorium and Coliseum, Ноксвилл, Теннесси. Победительницей конкурса стала Джули Хайек из штата Калифорния.

Единственный раз, когда конкурс проводился на территории штата Теннесси.

Результаты

Специальные награды

Полуфинальные количество очков 

 Победительница
 1-я Вице Мисс
 2-я Вице Мисс
 3-я Вице Мисс
 4-я Вице Мисс
 Топ 12

Штаты-участницы 

 — Тери Лэйн
 — Эми Хармс
 — Синди Хедден
 — Дебра Бальц
 — Джули Хайек
 — Лиза Гай Трухильо
 — Мэри Линн Селеман
 — Шелли Перкинс
 — Джули Уорнер
 — Джанет Чессер
 — Дотси Тимм
 — Зои Роуч
 — Керри Дамиано
 — Ванесса Ромайн
 — Тони Юдт
 — Дана Рут Минцер
 — Рене Рух
 — Ли Энн Остин
 — Памела Джо Форрест
 — Розмари Хемонд
 — Шон Келлер
 — Робин Сильва
 — Кимберли Мексикотт
 — Кэролайн Мэттсон
 — Бекки Кейс (Miss United Teenager 1979)

 — Робин Райли
 — Барбара Боуман
 — Пенелопа Бойнтон    
 — Криста Даниэль
 — Линн Стоквелл
 — Энн Мари Брукато
 — Кристин Ларсен
 — Дженнифер Микелинич
 — Эллисон Пинсон
 — Элизабет Джагер
 — Джина Гангале
 — Минон Мерчант
 — Шелли Кисер
 — Джули Пейдж
 — Аллегра Хендрикс
 — Маргарет Гриссо
 — Келли Розенбаум
 — Ладонна Жан Фрайдэй
 — Лиза Оллред
 — Лауна Льюис
 — Лесли Лучкина
 — 
 — Кэти Такер
 — Джилл Ригсби
 — Сьюзан Питерс
 — Джоани Энгстром

Судьи 

Ким Силбрид — Мисс США 1981
Эд Маринаро

Кевин Конуэй
Барбара Петерсон — Мисс США 1976

См. также 
 Мисс Мира 1983
 Мисс Вселенная 1983
 Мисс Интернешнл 1983

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

1983
События 21 мая
Май 1983 года
1983 год в Теннесси
Ноксвилл